George Gale House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 George Gale House (Cambridge, Massachusetts), NRHP-ID 87002543
 George Gale House (Worcester, Massachusetts), NRHP-ID 80000561